abélia (Abelia) növénynemzetség
 Abélia, női keresztnév